Darnica (przedsiębiorstwo)
Darnyca – stacja kolejowa w rejonie darnyckim, w Kijowie, na Ukrainie